Augustin Fabre (1792-1839), écrivain français ;
 Augustin-Jules-Esprit Fabre (1797-1870), historien, juge de paix ;
 Augustin Fabre (1836-1884), médecin ;
 Augustin Fabre, écrivain en langue d'oc, collaborateur du Lou Bouil-abaïsso, et conseiller municipal marseillais.